Arcángel hace referencia a varios artículos:

Ficción
 el Arcángel o el Ángel, personaje de ficción de Marvel.
Arcángel Gabriel (Supernatural)
Arcángel Miguel (Supernatural)
Arcángel San Rafael (Supernatural)

Lugares
 Arcángel, ciudad del norte de la Rusia europea;
 Arcángel, barrio de la ciudad de Córdoba (España);
 Estadio El Arcángel, campo de fútbol de Córdoba (España);

Música
 Arcángel (Austin Santos), cantante de reguetón;

 Arcángel, nombre artístico del cantaor Francisco José Arcángel Ramos;

 Arcángel & De la Ghetto, dúo de reguetón;
 Archangel, álbum y canción de Two Steps from Hell.

Pintura
 Arcángel Rafael y Tobías, cuadro de Tiziano;

Religión
 Arcángel, categoría de ángeles en ciertas religiones monoteístas;
 Arcángel Tadini, sacerdote católico italiano venerado como santo en la Iglesia católica;

Otros 
 el A-12 Archangel, avión de reconocimiento construido por Lockheed.